Vilde (ou Vildé) est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Boris Vildé (1908-1942), linguiste et ethnologue français
Eduard Vilde (1865-1933), écrivain estonien
Iryna Vilde (1907-1982), écrivaine ukrainienne
 (née en 1962), joueur letton de volley-ball
 (né en 1990), joueur letton de basket-ball

Prénom
Vilde Frang (née en 1986), violoniste norvégienne
Vilde Ingstad (née en 1994), joueuse norvégienne de handball
Vilde Johansen (née en 1994), joueuse norvégienne de handball
 (née en 1970), musicienne et vocaliste norvégienne
Vilde Nilsen (née en 2001), fondeuse et biathlète norvégienne

Toponyme

Vildé-Bidon, paroisse de Bretagne
Vildé-Guingalan, commune de Bretagne
Vildé-la-Marine, localité de Bretagne

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme